Dipurena är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Edward McCrady 1857. Dipurena ingår i familjen Corynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Dipurena